De eerste etappe van de Ronde van Frankrijk 2016 werd verreden op zaterdag 2 juli 2016 van Le Mont-Saint-Michel naar Utah Beach (Sainte-Marie-du-Mont).

Parcours 
Het was een vlakke rit van 188 km. Er waren onderweg 2 beklimmingen van de vierde categorie: de Côte d'Avranches en de Côte des falaises de Champeaux. Bij La Haye-du-Puits was een tussensprint.

Verloop 
Vijf renners gingen al vroeg in een ontsnapping: Leigh Howard, Anthony Delaplace, Paul Voss, Jan Bárta en Alex Howes. De sprintersploegen kunnen de vluchters tijdig vatten. In een massasprint is Mark Cavendish de snelste.

Tussensprint

Bergsprints

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Externe link 
 Route van de 1e etappe op letour.fr

01
Sportevenement in Normandië (regio)
Sport in Manche